Carl Raab kan syfta på:

* Carl Raab (1659−1724), svensk sjömilitär
 Carl Raab (1815−1902), svensk riksdagspolitiker